Val Taleggio
Taleggio – comune italiano della suddetta valle
Taleggio – formaggio della suddetta valle